Кератотомия () — хирургическая операция, заключающаяся в несквозном надрезании роговицы глаза с последующим рубцеванием на микронном уровне.

Описание 
Метод микрохирургии глаза, который выравнивает роговицу глаза посредством ряда радиальных надрезов (наподобие спиц в колесе), делаемых тонким скальпелем.

Такие операции производятся при нарушении фокусировки, особенно при астигматизме, и позволяют обходиться без очков.

Предлагалось использование кератотомии для повышения остроты зрения при таком заболевании роговицы, как кератоконус, однако, из-за высокого риска осложнений и нестабильных результатов широкого распространения он не получил.

Хирурги 
Хирурги внедрившие этот метод в России:
 Фёдоров, Святослав Николаевич
 Яковчук, Виталий Васильевич.

См. также 
 Лазер
 LASIK
 ReLEx_SMILE

Примечания

Ссылки 

Глазная хирургия